Miejscowości w USA:
 Richfield – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Lincoln
 Richfield – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Morton
 Richfield – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Richfield – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tehama
 Richfield – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stanly
 Richfield – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Richfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Richfield – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Sarpy
 Richfield – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Juniata
 Richfield – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Sevier
 Richfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Richfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
 Richfield – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Richfield (ang. Richfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Richfield (ang. Richfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Morton
 Richfield (ang. Richfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Richfield (ang. Richfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Roscommon
 Richfield (ang. Richfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Richfield (ang. Richfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Henry
 Richfield (ang. Richfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Richfield (ang. Richfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Richfield (ang. Richfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Richfield (ang. Richfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Richfield (ang. Richfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
 Richfield (ang. Richfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood